Junge Mitte steht für
 eine Jungpartei in der Schweiz, siehe Die Junge Mitte
 die Jugendorganisation der Christlich Sozialen Partei in Ostbelgien